Рыжа́новка () — село в Звенигородском районе Черкасской области Украины.

Согласно переписи 2001 года, население составляло 967 человек. Почтовый индекс — 20233. Телефонный код — 4740.

Местный совет 
20233, Черкасская область, Звенигородский район, село Рыжановка

Известные уроженцы 
 Крамар, Владимир Михайлович (1904—1991) — советский военачальник, генерал-полковник.

Ссылки 
 Рыжановка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Звенигородского района